Халатбари — иранская фамилия. Известные носители:
 Халатбари, Аббас-Али (1912—1979), иранский дипломат, 3-й генеральный секретарь Организации Центрального Договора (СЕНТО) в 1962–1968 годах, 21-й министр иностранных дел Шаханшахского Государства Иран с 14 января 1973 года по 14 января 1978 года.
 Халатбари, Мохаммад-Реза (род. 1984) — иранский футболист, атакующий полузащитник «Зоб Ахана» и сборной Ирана.